Крестный путь Иисуса Христа — новозаветный эпизод, составная часть Страстей Христовых, представляющий собой путь, проделанный Иисусом Христом под тяжестью креста.

Другие значения:
 «Крестный путь» (, ) — алтарная картина Рафаэля на сюжет одного из моментов (стояний) Крестного пути на Виа Долороза.
 «Крестный путь» — документальный фильм, 1990, СССР.
 «Крестный путь» () — кинофильм, 2014, Германия.